Щорс:

 Щорс Микола Олександрович (1895–1919) — діяч громадянської війни в Україні. На його честь названі:
 Щорс — колишня назва міста Сновськ Чернігівської області
 Щорс — колишня назва вантажно-пасажирської залізничної станції Сновськ Конотопської дирекції Південно-західної залізниці на лінії Бахмач — Гомель
 Щорс — колишня назва пункту контролю через державний кордон України Сновськ на кордоні з Білоруссю
 Щорс — фільм Олександра Довженка (1939)
 Щорс — опера Бориса Лятошинського (1936)
 Щорс — партизанський загін у роки Другої світової війни

Українські прізвища